Acontia splendida is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1924 door Lionel Walter Rothschild.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

splendida
Dier uit het Afrotropisch gebied